РШВСМ — бывший казахстанский футбольный клуб из Алма-Аты. Основан не позднее 1954 года. Играл во Второй (1980—1989) и Второй низшей (1991) лигах СССР.

Названия 
 1980—1988 — СКИФ (Спортивный клуб института физкультуры).
 1989 — РШВСМ (Республиканская школа высшего спортивного мастерства).
 1991 — «Олимпия».
 1992—1993 — РШВСМ.

Достижения 
 14-е место в зональном турнире Второй лиги СССР (1985).

Известные игроки 

 Авдеев, Игорь Геннадьевич;
 Воскобойников, Олег Игоревич;
 Гроховский, Игорь Валентинович;
 Жейлитбаев, Серик Нурмагамбетович;
 Курдюмов, Андрей Петрович.

Тренеры 
 Ястребов, Юрий Борисович (1980, 1982—1983, 1988)
 Скулкин, Владимир Александрович (1986—1988)
 Байшаков, Сеильда Икрамович (1989)
 Нильдыбаев Азат Абдракович (1991)

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts (СКИФ/РШВСМ)
 Клуб в базе footballfacts («Олимпия»)
 Матчи клуба в базе Wildstat (СКИФ/РШВСМ)
 Матчи клуба в базе Wildstat («Олимпия»)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Алма-Аты